Ставри́дис () — греческая фамилия.

Известные носители:
 Ставридис, Джеймс (род. 1955) — американский военный деятель.
 Дионисий (Ставридис) (1852—1913) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Силиврийский (1900—1913).
 Филофей (Ставридис) (1882—1963) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Приконнийский (1943—1963).
  (1893—1966) — греческий журналист и политик (коммунист, позже антикоммунист).